Armășeni se poate referi la:

Localități din România 
 Armășeni, Harghita, județul Harghita 
 Armășeni (Băcești), Vaslui, județul Vaslui 
 Armășeni (Bunești-Averești), Vaslui, județul Vaslui

Localități din România cu nume compuse 
 Armășenii Noi, Harghita

Vezi și 
 Almaș 
 Armășești 
 Râul Almaș 

Nume proprii
Toponime românești